ITP (samolot)
 Individual Thought Patterns
 małopłytkowość samoistna